Die Abkürzung EAZS steht für
das Eidgenössische Ausbildungszentrum Schwarzenburg, die zentrale Bildungsstätte des Schweizer Bevölkerungsschutzes 
das Einsatzausbildungszentrum Schadensabwehr Marine der deutschen Bundeswehr

Abkürzung